Oscar Einar Steen (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre. Son frère Calle a également joué en professionnel.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Sollentuna HC, il commence sa carrière en professionnel dans l'Allsvenskan, le deuxième échelon national en 2000 avec le Hammarby IF. Il rejoint le Bofors IK en 2002. Il termine meilleur passeur de l'Allsvenkan en 2005 avec 33 aides. La même année, il découvre l'Elitserien avec le Färjestads BK en 2005. L'équipe s'incline quatre victoires à une en finale du championnat face au Frölunda HC. Steen reçoit alors l'Årets rookie de la meilleure recrue. En 2005, il est recruté par le Leksands IF. Il change de club à l'issue de la saison pour intégrer l'effectif du MODO Hockey. Il remporte le Trophée Le Mat 2007 avec MODO. Il signe à l'AIK IF en 2010. Blessé au genou, il se fait opérer fin .

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Elitserien 
2005 : remporte l'Årets rookie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000|| Hammarby IF|| Allsvenskan|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2000-2001|| Hammarby IF || Allsvenskan || 40|| 7|| 13|| 20|| 14|| 10|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| 2001-2002|| Hammarby IF || Allsvenskan || 40|| 7|| 14|| 21|| 10|| 2|| 0|| 4|| 4|| 0
|-
| 2002-2003|| Bofors IK|| Allsvenskan || 41|| 13|| 20|| 33|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Bofors IK|| Allsvenskan|| 46|| 8|| 33|| 41|| 81|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Bofors IK|| Allsvenskan|| 39|| 14|| 33|| 47|| 108|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Färjestads BK|| Elitserien|| 8|| 2|| 2|| 4|| 8|| 15|| 1|| 1|| 2|| 26
|-
| 2005-2006|| Leksands IF|| Elitserien|| 44|| 8|| 13|| 21|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| MODO hockey|| Elitserien|| 55|| 8|| 13|| 21|| 72|| 20|| 2|| 4|| 6|| 40
|-
| 2007-2008|| MODO hockey || Elitserien|| 53|| 9|| 22|| 31|| 63|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2008-2009|| MODO hockey || Elitserien|| 50|| 3|| 12|| 15|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| MODO hockey || Elitserien|| 52|| 4|| 9|| 13|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| AIK IF|| Elitserien|| 55|| 10|| 18|| 28|| 42|| 8|| 0|| 2|| 2|| 2
|- 
| 2011-2012|| AIK IF|| Elitserien|| 52|| 6|| 27|| 33|| 28|| 12|| 0|| 7|| 7|| 12
|-
| 2012-2013|| AIK IF || Elitserien|| 55|| 7|| 10|| 17|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || AIK IF || SHL || 52|| 8|| 16|| 24|| 34|| 7|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
|2014-2015 || VIK Västerås HK || Allsvenskan || 19|| 5|| 7|| 12|| 8|| 8|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2015-2016 || AIK IF || Allsvenskan || 41|| 3|| 22|| 25|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || AIK IF || Allsvenskan || 31|| 6|| 14|| 20|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || MODO Hockey || Allsvenskan || 16|| 0|| 4|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HKm Zvolen || Extraliga Slovaque || 44 || 7 || 21 || 28 || 30 || 12 || 2 || 1 || 3 || 10 	
|-
| 2018-2019 || CS Progym Gheorgheni || Erste Liga || 15|| 6|| 7|| 13|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || CS Progym Gheorgheni || Liga Națională || 10|| 4|| 10|| 14|| 2|| 6|| 1|| 4|| 5|| 2

Références 

Naissance en juillet 1982
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Leksands IF
Joueur du MODO hockey
Joueur de l'AIK IF
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du VIK Västerås HK
Naissance à Stockholm
Joueur du BIK Karlskoga
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du CS Progym Gheorghieni